Радемакер () — фамилия голландского происхождения. Известные носители:

 Радемакер, Аугусту (1905—1985) — бразильский военный и государственный деятель;
 Радемакер, Сперри (1939—2005) — американская гребчиха-байдарочница.